Бертолу́ччи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бертолуччи, Аттилио (1911—2000) — итальянский поэт, кинокритик, отец братьев Бертолуччи.
 Бертолуччи, Бернардо (1941—2018) — итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт.
 Бертолуччи, Джузеппе (1947—2012) — итальянский кинорежиссёр, младший брат Бернардо Бертолуччи.
 Бертолуччи, Паоло (род. 1951) — итальянский теннисист и теннисный тренер, обладатель Кубка Дэвиса.

См. также